Александр Брагинский:
 Брагинский, Александр Владимирович (1920—2016) — советский и российский кинокритик, историк и теоретик кино, переводчик, искусствовед.
 Брагинский, Александр Иосифович (род. 1944) — американский пианист российского происхождения, преподаватель музыки в Миннесотском университете.
 Брагин, Александр Михайлович (известен под псевдонимом Брагин; 1881—1955) — русский советский оперный певец и артист оперетты, вокальный педагог.
 Брагинский, Александр Павлович (1948—2001) — российский политический деятель, учёный-физик, педагог.